Wings of Fury (band), Nederlandse metalband
 Wings of Fury (spel), computerspel uit 1987